

Prénom 
Hind est un prénom arabe, notamment porté par :
 Hind Azouz (1926-2015), speakerine, productrice de radio et écrivaine tunisienne ;
Hind Nawfal (1860-1920), écrivaine syrienne.

Patronyme 
.

 John Russell Hind (1823-1895), astronome britannique. 
 Alfred Hind (1878-1947), joueur de cricket et de rugby à XV anglais ;
 Arthur Mayger Hind (1880-1957), historien de l'art britannique ;
 Charles Lewis Hind (1862-1927), journaliste et critique d’art anglais ;  
 Rolf Hind (1964-), pianiste britannique.

Aéronautique 
 Hind, code OTAN pour désigner l'hélicoptère de combat Mil Mi-24.
 Hind, un jeu vidéo de simulation d'hélicoptère de combat sorti en 1996.
 Hawker Hind, avion de combat biplan de la Royal Air Force durant l'entre-deux-guerres.

Voir aussi 
 , nom porté par 18 navires britanniques.

Homonymie de prénom
Prénom arabe
Homonymie de patronyme